Первая футбольная лига 1993/1994 () — 37-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 28 августа 1993 года и закончился 15 мая 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1993/1994
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1993 году
Спорт в Турции в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994